Премия Тарьея Весоса за лучший дебют () — норвежская литературная премия, ежегодно вручаемая за лучшее произведение на норвежском языке. Она присуждается . Жюри состоит из 9 членов Союза, входящих в состав Литературного совета . Члены жюри выбирают победителя свободно и независимо, оценивая его творчество на основе эстетических критериев.

В соответствии с соглашением между Союзом норвежских авторов и  все новые произведения норвежской литературы рассылаются всем членам Литературного совета. Таким образом, дебютанты номинируются на эту премию без прямого выдвижения. Во время ежегодной 3-дневной январской сессии Литературный совет обсуждает большинство вопросов, связанных с характером и распределением наград согласно мандату: стипендий, гарантированного жалованья и премий. Награждение обычно происходит в марте.

Премию учредил в 1964 году писатель Тарьей Весос на средства, полученные с литературной премией Северного Совета. Согласно его пожеланию, литературные достоинства произведения являются важнейшим критерием, однако следует присуждать премию (50 000 норвежских крон) молодым авторам — по возможности не старше 30 лет. Тарьей и его жена, поэтесса Халдис Мурен Весос, были в восторге (сами они в голосовании не участвовали), когда на второй год премию получил поэт , гостивший летом 1964 года в их «писательской хижине».

В 2011 году размер премии составлял 30 000 норвежских крон. Несмотря на то, что статут премии требует отдать предпочтение одному из молодых авторов, в некоторых случаях жюри приходило к выводу, что сразу два кандидата заслуживают премии. Так, например, в 2009 году премию получили  и .

Лауреаты 

 1964 —  за «Gjennom brend by».
 1965 —  за «Mellom speil og speil».
 1966 — Тур Обрестад за «Kollisjon» (стихи) и «Vind» (рассказы).
 1967 —  за «Dyvekes grav».
 1968 —  за «Dørklinker».
 1969 —  за «Strime».
 1970 —  за «Tapetdører».
 1971 —  за «Lukk opp dørene, krigen er over».
 1972 —  за «Rottenes konge».
 1973 —  за «Signaler».
 1974 — Карин Матхисен (Фоссум) за сборник стихотворений «Kanskje i morgen».
 1975 —  за «Løktastolpefrø».
 1976 — Ларс Соби Кристенсен за сборник стихотворений «История Глу» ().
 1977 —  за «Bjarne Huldasons sjøreise».
 1978 —  за «Den første avisa på Lofotveggen».
 1979 — Ханс Хербьёрнсрюд за «Vitner».
 1980 —  за «Ting og tings skygger».
 1981 —  за «Saltbingen».
 1982 —  за «Fangeliv».
 1983 —  за «Chakoo».
 1984 —  за «Silkestein».
 1985 —  за «For alt vi er verdt».
 1986 —  за «Tigersmil».
 1987 —  за «Palimpsest».
 1988 — Торун Лиан за «Tre skuespill».
 1989 —  за «Maria og knivmakeren».
 1990 —  за «Исчезнувшая на лестнице» ().
 1991 —  за «Alle kjenner vel presten?».
 1992 —  за «Tanger»
 1993 —  за «Og du dør så langsomt at du tror du lever».
 1994 —  за «Riv ruskende rytmer».
 1995 —  за «Glasskår» ;  за «Sovende floke».
 1996 —  за «Tavler og bud».
 1997 —  за «Biopsi».
 1998 —  за «Sterk sult, plutselig kvalme».
 1999 — Гуннар Вэрнесс за «Kongesplint».
 2000 —  за «Dagene er gjennomsiktige».
 2001 — Карл Фруде Тиллер за «Skråninga».
 2002 —  за «Applaus».
 2003 —  за «Nyryddinga».
 2004 —  за «Det er natt».
 2005 —  за «Vindauga i matsalen vender mot fjorden».
 2006 —  за «Slik vil jeg måle opp verden».
 2007 —  за «Manhattan Skyline».
 2008 —  за «Køyre frå Fræna».
 2009 —  за роман «Vekk meg hvis jeg sovner»;  за роман «Jo fortere jeg går, jo mindre er jeg».
 2010 —  за «Bli hvis du kan. Reis hvis du må».

Примечания

Ссылки 

 

Весос Тарьей
Награды, появившиеся в 1964 году
Списки лауреатов премий
Награды по алфавиту
Награды за дебютное литературное произведение